Wladimir Ljachow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Ljachow (Leichtathlet) (* 1937), sowjetischer Diskuswerfer
 Wladimir Afanassjewitsch Ljachow (1941–2018), sowjetischer Kosmonaut
 Wladimir Platonowitsch Ljachow (1869–1919), russischer Armeegeneral und Militärgouverneur von Teheran